Der blaue Planet steht für:

 Der blaue Planet, Album der Musikgruppe Karat
 Der blaue Planet (Dokumentationsreihe), eine Dokumentationsreihe der ARD
 Erde, Planet
 Der blaue Planet, Photo der Appollo 17 Besatzung, unter Blue Marble (englischer Titel des Photos)